Estoril Open 2008 (kobiety)
 Estoril Open 2008 (mężczyźni)